Этот термин имеет следующие значения:

 CLIX (операционная система) — операционная система для вычислительных систем на базе процессоров Clipper. Коммерческая версия операционной системы, разработанной корпорацией Intergraph. Основана на UNIX System V.
 CLIX — число 159 в записи Римскими цифрами.